Лев Урусов: Урусов, Лев Владимирович (1877—1933) — князь, русский дипломат.
 Урусов, Лев Павлович (1839—1928) — князь, русский дипломат, обер-гофмейстер.